Rüttgers ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Rüttgers (* 1951), deutscher Politiker (CDU)
 Severin Rüttgers (1876–1938), deutscher Pädagogikdozent und Autor

Siehe auch:
 Rutgers
 Rütgers